

Sigle 
 Orchestral Manoeuvres in the Dark – gruppo musicale britannico
 Occluso – Mesio – Distale – in Odontotecnica: parti del dente materia di studio: Biomeccanica
 Organizzazione Mondiale delle Dogane – organizzazione intergovernativa con sede a Bruxelles che lavora sulle questioni legate alle dogane

Codici 
 OMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oranjemund (Namibia)

Religione 
 O.M.D. – sigla dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, istituto di vita consacrata